Kliopsyllus är ett släkte av kräftdjur. Kliopsyllus ingår i familjen Paramesochridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hoppkräftor
Kliopsyllus